Појам Тирпиц може да се односи на:

 Алфред фон Тирпиц, немачки адмирал
 Немачки бојни брод Тирпиц, немачки бојни брод
 Тирпиц (свиња), је била свиња коју британска морнарица запленила од немачке морнарице